Aardrijkskunde
Pierre (South Dakota), hoofdstad van de Amerikaanse staat South Dakota
Pierre-de-Bresse, gemeente in Frankrijk

Personen met de achternaam Pierre
 Adèle de Pierre (1800-1890), Zwitserse gouvernante en vertaalster
DBC Pierre, Australisch schrijver
Roger Pierre, Frans acteur

Voornaam
Pierre (voornaam), een jongensnaam

Zie ook 
Saint-Pierre (doorverwijspagina)